Цунамі — серія водних хвиль, спричинена різким зміщенням великого об'єму води внаслідок землетрусу, виверження вулкана тощо.
 «Цунамі» — фільм-бойовик Джима Вайнорскі (2002).
 «Цунамі» — український хокейний клуб з Івано-Франківська.